Matcherna i Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades från 17 till 21 november 1991.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=GER-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Silvia Neid Heidi Mohr Gudrun Göttschlich 
|mål2     = 
|arena    = Jiangmen Stadium
|spelplats= Jiangmen
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kinesiska Taipei mot Italien

{{Resultat med trupp|id=TPE-ITA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = 
|mål2     =  Feriana Ferraguzzi Adele Marsiletti Carolina Morace
|arena    = Jiangmen Stadium
|spelplats= Jiangmen
|publik   = 11000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=ITA-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Carolina Morace 
|mål2     = 
|arena    = Zhongshan Stadium
|spelplats= Zhongshan
|publik   = 12000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kinesiska Taipei mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=TPE-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Bettina Wiegmann Heidi Mohr
|arena    = Zhongshan Stadium
|spelplats= Zhongshan
|publik   = 10000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kinesiska Taipei mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=TPE-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lim Meei-chun Chou Tai-ying 
|mål2     = 
|arena    = Jiangmen Stadium
|spelplats= Jiangmen
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ITA-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Heidi Mohr Britta Unsleber
|arena    = Zhongshan Stadium
|spelplats= Zhongshan
|publik   = 12000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C